Высокого́рье — многозначное слово:
 Высокогорье — горы с абсолютной высотой более 2,5–3 тысяч метров.
топоним
 Высокогорье — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Высокогорье — деревня в Мошенском районе Новгородской области.